Чиботару () — молдавско-румынская фамилия. Известные носители:

 Чиботару, Архип Иванович (1935—2010) — молдавский и советский писатель, поэт, драматург, переводчик.
 Чиботару, Виорел Семёнович (род. 1958) — молдавский государственный и политический деятель.